Персоналії
 Архелай  — грецьке ім'я Еріяху, царя фінікійського міста Тір
 Архелай  — син Темена, легендарний пращур царів Македонії
 Архелай  — давньогрецький філософ
 Архелай  — цар Македонії
 Архелай  — правитель Єгипту
 Архелай  —  цар Каппадокії у 36 до н. е.—17 роках н. е., цар Малої Вірменії у 20 до н. е. — 17 роках н. е.